Вілер ( — буквально «Колісник») — прізвище англійського походження. Відомі носії:

 Адам Вілер (; 1981) — американський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст (2008).
 Анна Вілер (; 1883—1966) — американська математикиня.
 Блейк Вілер (; 1986) — американський хокеїст, крайній нападник.
 Вільям Елмон Вілер (; 1819—1887) — американський політик-республіканець, віце-президент США (1877—1881).
 Джой Алфреда Вілер (; 1954) — ямайський дипломат.
 Джон Арчибальд Вілер (; 1911—2008) — американський фізик-теоретик, член Національної академії наук США (1952).
 Елвінн Купер Вілер (; 1929—2005) — британський іхтіолог.
 Ендрю Вілер (; 1964) — американський юрист, колишній лобіст вугільної промисловості.
 Енн Вілер (; 1946) — режисер, продюсер, сценарист, монтажер, оператор, актриса з Канади.
 Ерл Вілер (; 1908—1975) — американський воєначальник, генерал армії США.
 Кенні Вілер (; 1930—2014) — канадський джазовий трубач і композитор.
 Меггі Вілер (, уроджена ; 1961) — американська акторка.
 Мортімер Вілер (; 1890—1976) — британський археолог.

Англійські прізвища